|-
| 24901 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24902 ||  || 11 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 24903 ||  || 11 ianuarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 24904 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24905 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24906 - ||  || 4 februarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 24907 Alfredhaar ||  || 4 februarie 1997 ||  || 
|-
| 24908 - ||  || 13 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24909 ||  || 7 februarie 1997 ||  || 
|-
| 24910 Haruoando ||  || 14 februarie 1997 ||  || 
|-
| 24911 Kojimashigemi || 1997 DU || 27 februarie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 24912 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24913 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24914 - ||  || 4 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24915 - ||  || 7 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24916 Stelzhamer ||  || 7 martie 1997 ||  || 
|-
| 24917 - ||  || 3 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24918 Tedkooser ||  || 10 martie 1997 ||  || 
|-
| 24919 Teruyoshi ||  || 3 martie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 24920 ||  || 2 martie 1997 ||  || 
|-
| 24921 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24922 - ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24923 - ||  || 5 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24924 ||  || 15 martie 1997 ||  || 
|-
| 24925 || 1997 FW || 18 martie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 24926 - ||  || 2 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24927 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24928 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24929 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24930 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24931 - ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24932 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24933 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24934 - ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24935 Godfreyhardy ||  || 28 aprilie 1997 ||  || 
|-
| 24936 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24937 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24938 - ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 24939 Chiminello || 1997 JR || 1 mai 1997 ||  || 
|-
| 24940 Sankichiyama ||  || 1 mai 1997 ||  || 
|-
| 24941 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24942 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24943 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24944 Harish-Chandra ||  || 11 iunie 1997 ||  || 
|-
| 24945 - ||  || 7 iunie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 24946 - || 1997 NQ || 1 iulie 1997 ||  || 
|-
| 24947 Hausdorff ||  || 7 iulie 1997 ||  || 
|-
| 24948 Babote ||  || 9 iulie 1997 ||  || 
|-
| 24949 Klačka ||  || 4 august 1997 ||  || , 
|-
| 24950 Nikhilas || 1997 QF || 23 august 1997 || Kleť || 
|-
| 24951 - || 1997 QK || 24 august 1997 || Kleť || Z. Moravec
|-
|  ||  || 28 august 1997 ||  || , , , 
|-
| 24953 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24954 - ||  || 23 septembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 24955 ||  || 26 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 24956 ||  || 26 septembrie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 24957 - ||  || 27 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 24958 - ||  || 28 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 24959 - || 1997 TR || 3 octombrie 1997 ||  || , 
|-
| 24960 - ||  || 6 octombrie 1997 ||  || K. Endate, 
|-
| 24961 ||  || 8 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 24962 Kenjitoba ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 24963 - ||  || 26 octombrie 1997 ||  || T. Urata
|-
| 24964 ||  || 27 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 24965 - ||  || 19 noiembrie 1997 ||  || 
|-
| 24966 - ||  || 24 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 24967 - ||  || 14 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 24968 Chernyakhovsky ||  || 23 ianuarie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24969 Lucafini ||  || 13 februarie 1998 ||  || , 
|-
| 24970 - ||  || 25 martie 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 24971 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24972 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24973 - ||  || 2 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24974 Macúch ||  || 21 aprilie 1998 ||  || , 
|-
| 24975 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24976 - ||  || 25 aprilie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24977 Tongzhan ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
|  ||  || 28 aprilie 1998 ||  || , , , 
|-
| 24979 - ||  || 1 mai 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 24980 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24981 Shigekimurakami ||  || 22 mai 1998 ||  || 
|-
| 24982 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24983 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24984 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24985 Benuri ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24986 Yalefan ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24987 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24988 Alainmilsztajn ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 24989 - ||  || 19 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24990 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24991 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24992 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24993 - ||  || 24 iunie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 24994 - ||  || 23 iunie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 24995 - || 1998 OQ || 20 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 24996 - ||  || 20 iulie 1998 ||  || , 
|-
| 24997 Petergabriel ||  || 23 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 24998 Hermite ||  || 28 iulie 1998 ||  || 
|-
| 24999 Hieronymus ||  || 24 iulie 1998 ||  || 
|-
|  ||  || 28 iulie 1998 ||  || 
|-